Poggio Mirteto
Poggio Moiano
Poggio Bracciolini
Poggio Catino
Poggio Bustone
Poggio Renatico
Poggio Sannita
Poggio Rusco
Poggio Imperiale
Poggio Picenze
Poggio Berni
Poggio a Caiano
Poggio San Vicino
Poggio San Lorenzo
Diocese de Sabina-Poggio Mirteto
Villa di Poggio Imperiale
Poggio San Marcello
Villa Medicea di Poggio a Caiano
Carla Del Poggio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos